Чарльз Эдвард (Чарли) Ходж (; 28 июля 1933, Лашин, Квебек — 16 апреля 2016, Абботсфорд, Британская Колумбия) — канадский хоккейный вратарь, тренер и скаут. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли с клубом «Монреаль Канадиенс» (дважды — как запасной вратарь, не выходивший на лёд), двукратный обладатель Везина Трофи, обладатель Кубка Тёрнера с клубом «Цинциннати Мохокс».

Биография 
Чарли Ходж родился в пригороде Монреаля Лашине в 1933 году в семье сварщика. Он проявлял интерес к хоккею с раннего детства, но Джон Ходж, видя, что сын растёт миниатюрным и недостаточно мощен для полевого игрока, убедил Чарли, что лучшее место на площадке для него — в воротах. В плей-офф 1950 года Чарли дебютировал в юношеской хоккейной лиге Квебека в молодёжной команде «Монреаль Канадиенс», выйдя на замену основного вратаря; несмотря на то, что оба матча с участием Ходжа «Монреаль Джуниор Канадиенс» проиграли, им удалось завоевать в этом сезоне Мемориальный кубок.

К сезону 1951/52 Ходж уже был безусловным кандидатом на роль основного вратаря «Джуниор Канадиенс» и закончил его с лучшим показателем в лиге по пропущенным шайбам — 2,22 за игру. На следующий год Ходж выиграл 35 из 44 матчей, в которых участвовал, в том числе пять — всухую, что было лучшим показателем в юношеской лиге Квебека. В сезоне 1953/54 он перешёл в клуб «Цинциннати Мохокс», выступавший в профессиональной Международной хоккейной лиге. Он провёл в Цинциннати только год, но за этот сезон выиграл десять матчей на ноль — снова лучший показатель в лиге — и пропускал за игру 2,34 шайбы. «Мохокс» при его участии стали обладателями Кубка Тёрнера — главного трофея МХЛ.

В сезоне 1954/55, когда получил травму основной вратарь «Монреаль Канадиенс» Жак Плант, Ходж был впервые приглашён в основной состав «Канадиенс». 9 декабря 1954 года в игре с «Торонто Мейпл Лифс» он впервые отстоял на ноль матч НХЛ, а всего за сезон провёл за «Монреаль» 14 игр. Но пока Плант выступал за «Монреаль», у низкорослого и лёгкого Ходжа не было шансов закрепиться в основном составе команды: за первые девять лет профессионального контракта с «Монреалем» Чарли провёл за него лишь 63 игры (включая 30 матчей в сезоне 1960/61, из которых выиграл 18, в том числе четыре всухую). В эти годы он в основном играл в дочерних командах «Канадиенс», в частности «Монреаль Ройалз» и «Шавиниган Катарактс» в Квебекской профессиональной хоккейной лиге и «Рочестер Американс» и «Квебек Эйсез» в Американской хоккейной лиге; за эти годы он четырежды избирался в первую или вторую сборную звёзд этих младших профессиональных лиг. Его имя было за это время также дважды выгравировано на Кубке Стэнли в чемпионских составах «Канадиенс» — в сезоне 1957/58, в котором он провёл за команду 12 игр, и в 1959/60, благодаря единственному за сезон сыгранному за клуб матчу. Ещё дважды — в 1956 и 1959 годах — Ходж включался в заявку команды в Кубке Стэнли, но на лёд не выходил.

В летние месяцы, в перерывах между хоккейными сезонами, Ходж занимался греблей на каноэ, выступая за Лашинский гребной клуб. В 1955 году они с Артом Джорданом выиграли первенство Северной Америки для парных экипажей; Ходж был также в составе четвёрки, завоевавшей чемпионское звание на километровой дистанции. Планировалось его участие в олимпийском турнире в Мельбурне, но в итоге из-за выступлений за профессиональные хоккейные клубы ему отказали в статусе любителя и в гребле и не допустили на Олимпиаду.

В сезоне 1963/64 «Монреаль» в рамках масштабной сделки с «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Жака Планта на Лорна Уорсли, рассчитывая, что он станет новым основным вратарём клуба. Однако тот вскоре получил растяжение мышц бедра, и Ходж был вызван в «Монреаль» из «Квебек Эйсез». Он защищал ворота «Канадиенс» до конца сезона, сыграв 62 матча и одержав в них 33 победы, в среднем пропуская по 2,26 шайбы за игру. Его 8 побед на ноль были лучшим показателем в НХЛ в этом сезоне, и по итогам года Ходж стал обладателем Везина Трофи — награды лучшему вратарю лиги. В следующем сезоне Ходж делил место в воротах команды с Уорсли, который постепенно возвращал себе статус первого вратаря «Канадиенс», в частности, блестяще отстояв в плей-офф Кубка Стэнли и принеся клубу этот трофей впервые с 1960 года. Тем не менее Ходж был включён по итогам года во вторую сборную всех звёзд НХЛ. В сезоне 1965/66 он отыграл за «Канадиенс» 26 игр как запасной вратарь и по итогам года вторично был удостоен Везина Трофи, разделив его на сей раз с Уорсли и завоевав четвёртый за карьеру и второй подряд Кубок Стэнли. Однако уже сезон 1966/67 стал для Ходжа шагом назад: хотя он принял участие в 37 играх, его игра была не блестящей, и его начал вытеснять с первых ролей только что приобретённый «Монреалем» молодой вратарь Роги Вашон.

В итоге перед драфтом расширения «Канадиенс» не сочли нужным защищать контракт Ходжа, и его приобрёл новый клуб НХЛ «Окленд Силс». За первый сезон с новичками лиги Ходж провёл 58 матчей, но одержал в них лишь 13 побед (из 15 в общей сложности одержанных командой, из них три всухую) и потерпел больше всех в лиге поражений — 29. Часть следующего сезона он провёл в команде Западной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», где стал любимцем трибун; в сезоне 1969/70 его участие в играх «Силс» было сведено к минимуму, и на драфте расширения 1970 года его контракт снова был оставлен незащищённым. В результате его выбрали «Кэнакс», присоединившиеся к НХЛ. Ходж и двое других вратарей «Ванкувера» обеспечили новичкам лиги достойные показатели в их первый год в НХЛ — 56 очков по итогам регулярного сезона.

Отыграв всего один год в НХЛ за «Кэнакс», Ходж завершил игровую карьеру; он планировал сделать это годом позже, но разногласия с клубом по поводу контракта заставили его ускорить события. Он продолжил работать в Ванкувере как тренер молодёжной команды, одновременно занимаясь торговлей недвижимостью. Когда к НХЛ присоединился клуб «Виннипег Джетс», генеральный менеджер команды Джон Фергюсон, игравший с Ходжем в «Канадиенс» в 1960-е годы, пригласил его на должность скаута. После «Джетс» Ходж выполнял эти же обязанности сначала в «Тампа-Бэй Лайтнинг», а затем в «Питтсбург Пингвинз». Когда в 1992 году «Пингвинз» завоевали Кубок Стэнли во второй раз подряд, в число имён, выгравированных на трофее, были включены и имена скаутов — в том числе Ходжа.

Последние годы жизни Чарли Ходж провёл в пригороде Ванкувера Лэнгли. Он умер от сердечной недостаточности в апреле 2016 года в больнице Абботсфорда (Британская Колумбия) в возрасте 82 лет, оставив после себя вдову, трёх сыновей и девять внуков и правнуков.

Статистика выступлений

Регулярный сезон

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные вратари
Хоккеисты Канады
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Калифорния Голден Силз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Гребцы на байдарках и каноэ Канады
Хоккейные тренеры Канады